Franco je priimek več znanih oseb:
 Francisco Franco (1892—1975), španski general in diktator
 Guillermo Franco (*1976), argentinsko-mehiški nogometaš
 Itamar Franco (*1931), brazilski politik
 James Franco (*1978), ameriški igralec
 José Miguel de Velasco Franco (1795—1859), bolivijski general
 Leonardo Franco (*1977), argentinski nogometaš, vratar
 Niccolò Franco (1515—1570), italijanski književnik 
 Procopio Franco (*1970), mehiški atlet, maratonec 
 Ramón Franco (1896—1938), španski letalski častnik
 Veronica Franco (1546—1691), italijanska pesnica